Robert Engels (diplomaat)
Robert Engels (kunstschilder)
Robert Engels (scenarioschrijver)